Stahlbach oder Stahlbachgraben heißen folgende Gewässer:

 Stahlbach (Bendersbach), rechter Zufluss des Bendersbachs (zur Salm, zur Mosel) bei Dierscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Stahlbach (Bühler), rechter Oberlauf und Alternativname des Neumühlebachs bei Straßdorf, Ortsteil Pommertsweiler, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stahlbach (Hardau), linker Zufluss der Hardau im Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Stahlbach (Itterbach), rechter Zufluss des Itterbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) bei Bad Rotenfels, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Stahlbachgraben, linker Zufluss der Kleinen Sur (zur Sur) bei der Kumpfmühle, Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stahlbach, anderer Name des Stallbach (Kristeinbach), rechter Zufluss des Kristeinbachs bei Lorch, Stadtgemeinde Enns, Oberösterreich
 Stahlbach, Oberlaufname um Stalldorf, Gemeinde Riedenheim, Landkreis Würzburg, Bayern des Stalldorfer Bachs, linker Hauptstrang-Oberlauf des Nassauer Bachs (zur Tauber) bis Nassau, Stadt Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stalbach
 Stallbach